Giappone
 Ehime Prefectural Matsuyama Central Senior High School – scuola di Matsuyama

Libano
 Armenian Evangelical Central High School – scuola di Beirut

Stati Uniti d'America
 Central Columbia High School – scuola di Bloomsburg
 Central High School – scuola di Filadelfia
 Central High School – scuola di Jackson
 Little Rock Central High School – scuola di Little Rock
 Miami Central Senior High School – scuola di Miami
 Saint Paul Central High School – scuola di Saint Paul
 Central High School – altro nome della Cardozo Education Campus, scuola di Washington